Ciîstopillea (în ) este localitatea de reședință a comunei Ciîstopillea din raionul Lenine, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Ciîstopillea era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Ciiîstopillea, Ciiîstopillea
Ciiîstopillea, Ciiîstopillea, Lenine
Ciiîstopillea, Ciiîstopillea, Lenine, Crimeea